Веракруз се може односити на:
 Веракруз, град у Мексику
 Веракруз, држава у Мексику